Doloróza női név spanyol eredetije 
 Dolores Stepehen King regénye
 Dolores Claiborne Stepehen King regényéből készült film (1995)